Фё́дор Куприя́нов:
 Куприянов, Фёдор Алексеевич (род. 1980) — российский адвокат, общественный деятель.
 Куприянов, Фёдор Андрианович (1906—1984) — советский металлург.
 Куприянов, Фёдор Фёдорович (1924—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.